Хромат таллия(I) — неорганическое соединение, соль металла таллия и хромовой кислоты с формулой TlCrO, жёлтые кристаллы.

Получение 

 Обменными реакциями:

 из подкисленных растворов выпадает бихромат таллия TlCrO.

Физические свойства 

Хромат таллия(I) образует жёлтые кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P mcn, параметры ячейки a = 0,5910 нм, b = 1,0727 нм, c = 0,7910 нм, Z = 4.

Не растворим в воде, мало растворим в кислотах и щелочах.

Применение 
 В аналитической химии при гравиметрическом определении таллия.

Литература 
 
 
 
 

Т
Соли таллия